Il toponimo Treville può riferirsi a diverse località:

Francia
Tréville, comune del dipartimento dell'Aude

Italia
Treville, comune della provincia di Alessandria.
Treville, frazione di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso.

Persone 
 Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville (1745-1804), ammiraglio francese.